Der Porsche Tennis Grand Prix 2006 war die 1. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 30. September bis zum 8. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Tatiana Golovin mit 6:3, und 7:64. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond und Samantha Stosur mit 6:3 und 6:4 gegen Cara Black und Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Stuttgart